Суперкубок Митропы — футбольный турнир, однократно разыгранный в 1989 году по инициативе президента итальянского клуба «Пиза» Ромео Анконетани. Участниками суперкубка стали победители розыгрышей Кубка Митропы 1987/88 и 1988/89 — «Пиза» и чехословацкий клуб «Баник».

Победу в соревновании одержал «Баник».

Матчи 

|}

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Митропы на сайте RSSSF
 Суперкубок Митропы на сайте Labdarugoadattar.hu
 Суперкубок Митропы на сайте Джованни Армиллотты

Международные клубные соревнования по футболу
Не существующие ныне футбольные турниры